Rathborne ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Rathborne (1807–1842), britischer Geistlicher und Publizist
 St. George Rathborne (1854–1938), amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch: Rathbone